Sonepur (stad), een kleine stad in de Indiase staat Bihar
Subarnapur (district), ook Sonepur genoemd, een district in de Indiase staat Odisha
Subarnapur (stad), ook Sonepur genoemd, hoofdplaats van bovenstaand district